La Piste rouge est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Synopsis  
Fred Frégolin, petit voleur, roi du travestissement et indicateur, révèle à Ric qu'un chirurgien est capable de changer les visages des truands recherchés. On signale le retour en France de Davenport, qui est recherché et serait candidat à une transformation physique.

Ric et Bourdon surveillent le tunnel du Mont-Blanc et Ric repère un avion. Il tente de le poursuivre mais essuie des coups de feu. En relevant des empreintes sur les douilles, on remonte la piste du docteur Vogler, défiguré dans un accident d'avion et qui aurait pu changer de visage. Ric est à nouveau attaqué et en poursuivant ses agresseurs, il découvre le cadavre de Davenport. Le légiste indique que son cerveau a disparu. Bourdon imagine alors que Vogler est capable de faire des greffes de cerveau. On découvre ensuite le cimetière de Vogler, où tous les cadavres ont le crâne décalotté.

Une nuit, Ric entend un hélicoptère et suit les occupants jusque dans l'antre du docteur Vogler. Il se fait prendre et le docteur l'endort pour préparer son corps à la greffe du cerveau d'un mafieux. Mais ce type de greffe est une supercherie : le docteur ne fait que tuer ses patients, en faisant croire qu'ils se sont réincarnés. Ric est finalement sauvé par Bourdon et la gendarmerie qui avaient trouvé l'hélicoptère caché.

Personnages 
 Ric Hochet : reporter
 Commissaire Bourdon
Nadine
Herbert Davenport : truand recherché par la police, enfui en Italie
 Le docteur Vogler

Lieux 
Région de Chamonix et du tunnel du Mont-Blanc.

Notes

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1977
Bande dessinée se déroulant en France